Tanato – figura della mitologia greca
Tanato – in psicologia, designa l'istinto di morte della psicologia umana
Tanato – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Tanato – località delle Filippine

Pagine correlate 
 Thanatos (disambigua)